Metilnortestosteron se može odnositi na:

 11β-Methyl-19-nortestosteron (11β-MNT)
 Metildienolon (17α-metil-19-nor-δ9-testosteron)
 Metribolon (metiltrienolon; R-1881; 17α-metil-19-nor-δ9,11-testosteron)
 Normetandron (metilestrenolon; normetisteron; 17α-metil-19-nortestosteron)
 Trestolon (7α-metil-19-nortestosteron; MENT)

Vidi još
 Dimetilnortestosteron